Biografies:
 Ademar d'Angulema, comte de Poitiers (890 -902) i d'Angulema (916 -26) 
 Ademar de Borbó (~894 - ~953), senyor de Souvigny i l'avantpassat més remot conegut de la Casa de Borbó 
 Adémar de Chabannes (988-1034), monjo francès, del qual destaca la seva feina com a historiador i músic
 Ademar II de Périgueux, comte de Périgord i per un temps d'Angulema 
 Ademar de Monteil (?-1098), bisbe de Le Puy (1077 -98), i personatge de la Primera Croada 
 Ademar de Narbona, noble franc, comte de Narbona ja l'any 800, probablement nomenat poc abans per Guillem I el Sant de Tolosa
 Ademar lo Negre(), trobador occità 
 Guilhem Ademar (segles XII-XIII), trobador occità 
 Miscel·lània:
 Casa Ademar, edifici civil d'Arròs, de Vielha e Mijaran (l'Aran), inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici força
 Club Balonmano Ademar León, club d'handbol de la ciutat de Lleó (Castella i Lleó)